Malterer bezeichnet:

 Malterer (Adelsgeschlecht), ein Freiburger Adelsgeschlecht
 Maltererteppich, einen Teppich

Malterer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Malterer († 1386), Ritter

Siehe auch:

 Malter